

Codici 
 CRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Yeager, Charleston (Virginia Occidentale), Stati Uniti

Informatica 
 .crw – estensione per i file di immagini raw di tipo Camera Image File Format